Chiesa della Vittoria – chiesa scomparsa di Palermo
 Chiesa della Vittoria – antico luogo di culto cristiano risalente all'epoca romana a Thugga